Hrubschitz bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Hrubčice (Hrubschitz), Gemeinde im Okres Prostějov
 Hrubšice (Hrubschitz), Ortsteil der Stadt Ivančice, Okres Brno-venkov, Tschechien